Le centre hospitalier Auban-Moët à Épernay ;
 Moët & Chandon une maison de Champagne ;
 Victor Moët de Romont négociant en vins de Champagne et ancien maire d'Épernay (1797 - 1881) ;
 Michèle Moet-Agniel (née en 1926), résistante française ;
 Jean-Rémy Moët (1758-1841), homme politique et commerçant français.

Homonymie de patronyme